Il doppio maschile del Brisbane International 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

I detentori del titolo sono Lukáš Dlouhý  e Paul Hanley, ma hanno deciso di non partecipare al torneo assieme; Lukáš Dlouhý ha giocato con Marcelo Melo venendo eliminati al primo turno mentre Paul Hanley con Jamie Murray ma sono stati sconfitti al secondo turno.

Maks Mirny e Daniel Nestor hanno sconfitto in finale Jürgen Melzer e Philipp Petzschner per 6-1, 6-2.

Teste di serie 

  Maks Mirny /  Daniel Nestor (campioni)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (finale)

  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (semifinale)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brisbane International 2012
ATP World Tour 2012